Кампи-Салентина () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Лечче.

Население составляет 10 892 человека (2008 г.), плотность населения составляет 242 чел./км². Занимает площадь 45 км². Почтовый индекс — 73012. Телефонный код — 0832.

Покровителем коммуны почитается святой Оронций, празднование 1 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.campi-salentina.le.it/

Ссылки 
 http://www.comune.campi-salentina.le.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/